Vermögensstock, auch Grundstock oder Stock, auch Stammvermögen, Vermögensstamm  bezeichnet:

 allgemein das zu einem bestimmten Zeitpunkt eingebrachte, auch übernommene wirtschaftliche Vermögen, siehe Vermögen
 Stammkapital, das bei einer GmbH von den Gesellschaftern zu erbringende Kapitaleinlage
 Grundkapital, Nominalkapital, das bei Gründung der Aktiengesellschaft eingebrachte Kapital
 Stiftungsvermögen, im österreichischen und Schweizerischen Recht die zu verwaltende Stiftung als Stamm- und Anlagevermögen

Siehe auch:
 Kapitalstock
 Fundus